Юдзи Хякутакэ открыл две кометы:

 C/1995 Y1 (Хякутакэ)
 C/1996 B2 (Хякутакэ)

Кометы